Омельянюк — фамилия.

 Омельянюк, Владимир Степанович (1917—1942) — партизан, Герой Советского Союза.
 Омельянюк, Филипп Трофимович (1905—1966) — капитан, Герой Советского Союза.